Jméno a příjmení Colin McDonald má více nositelů:

 Colin McDonald (fotbalista) (* 1930) – anglický fotbalista
 Colin McDonald (hokejista) (* 1984) – americký hokejista